Toponímia:
 Montalbán (Aragó), municipi d'Aragó a la província de Terol 
 Montalban, municipi d'Occitània capital del departament de Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus, França) 
 Montalbán de Córdoba, localitat de la província de Còrdova (Andalusia, Espanya) 
 La Puebla de Montalbán, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 San Martín de Montalbán, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Villarejo de Montalbán, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Biografies:
 Antonio Montalbán Gámez (Alcolea, Còrdova, 1946), polític i sindicalista valencià
 Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939 - Bangkok, 2003), escriptor i periodista 
 Óscar Montalbán Ramos, futbolista espanyol
 Ricardo Montalbán (Ciutat de Mèxic, 1920 − Los Angeles, Califòrnia, 2009), actor i director mexicà